Boro Vukmirović – militare jugoslavo, Eroe nazionale della Jugoslavia
 Nenad Vukmirović – illustratore e fumettista serbo
 Snežana Vukmirovic – triplista slovena
 Stefan Vukmirović – calciatore serbo, centrocampista